Klotzsche steht für:

 Klotzsche, Dresdner Stadtteil
 Klotzsche (Stadtbezirk), gleichnamiger Stadtbezirk Dresdens

Klotzsche ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Klotzsche (* 1985), deutsche Geophysikerin